Osoby o tym nazwisku:
 Doris Kermack – brytyjska zoolog
 Kenneth Kermack – brytyjski paleontolog
 William Ogilvy Kermack – szkocki chemik